Harmaja som auktorsförkortning betyder:

 Harri Harmaja, vars fullständiga  namn är Harri Tapani Harmaja, född 1944.
Auktorsförkortningar